Per Petersson, med olika stavningar, kan syfta på:

 Per Gustaf Petersson (1837-?), riksdagsman
 Per Petersson i Gäddvik (1919-2002), hemmansägare och politiker
 Per Peterson (1944-), medicinsk forskare och företagsledare
 Per Petersson (konstnär), (1962-), konstnär